Британский детективный телесериал «Приключения Шерлока Холмса» () производства телекомпании Granada Television был снят на основе детективных повестей и романов сэра Артура Конан Дойла. Его премьера на британском телевидении состоялась 24 апреля 1984 года. Телесериал повествует о приключениях частного сыщика Шерлока Холмса и его напарника, доктора Джона Ватсона. Они снимают квартиру на улице  у пожилой вдовы миссис Хадсон (). Вдвоём они расследуют самые различные преступления, диапазон которых очень велик — это и убийства, и кражи, и ограбления, и киднеппинг, а иногда даже и государственная измена. Иногда в расследованиях им помогает брат Шерлока Холмса, Майкрофт (Чарльз Грей) и инспектор Скотланд-Ярда, Лестрейд ().

На протяжении всего телесериала, роль Холмса исполнял Джереми Бретт. Шерлок Холмс в его исполнении сразу же вызвал признание телезрителей и высокую оценку кинокритиков. Роль доктора Ватсона в первом сезоне исполнил . Впоследствии он был вынужден отказаться от съёмок ввиду занятости. Его заменил , который исполнял роль доктора Ватсона все последующие 3 сезона.

Из 60 произведений о Шерлоке Холмсе, написанных Артуром Конаном Дойлем, сорок одно было экранизировано. 36 эпизодов имеют длительность примерно в 45-50 минут, а пять сняты в формате полнометражных фильмов. Телесериал выходил на экраны в течение 10 лет, всего было снято 4 сезона, каждый из которых имеет своё название. Последний эпизод вышел на экраны 11 апреля 1994 года. Смерть Джереми Бретта год спустя сделала продолжение съёмок этого телесериала невозможным.

Названия эпизодов на русском языке приведены в соответствии с их переводом при русскоязычном озвучивании.

Описание сезонов

Первый сезон: Приключения Шерлока Холмса

Второй сезон: Возвращение Шерлока Холмса

Третий сезон: Архив Шерлока Холмса

Четвёртый сезон: Мемуары Шерлока Холмса

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

 
Приключения Шерлока Холмса